Volkswagen Polo R WRC — спортивный вариант Volkswagen Polo Mk5, выпускавшийся с 2013 по 2016 год. Автомобиль создан для нужд заводского коллектива Volkswagen Motorsport. Участвовал на Чемпионате мира по ралли. Выпускался в соответствии с правилами World Rally Car.

Победители 

 Себастьен Ожье
 Яри-Матти Латвала
 Андреас Миккельсен

Показатели

Титул WRC

Победители

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Polo R WRC